Степа́н Семёнов:
 Семёнов, Степан Васильевич (1914—1997) — советский военачальник, полковник, Герой Советского Союза.
 Семёнов, Степан Михайлович (1789—1852) — декабрист.